Lamentin peut désigner :
 Le Lamentin (972), une commune de Martinique où se trouve notamment l'aéroport international Martinique Aimé Césaire (anciennement aéroport Fort-de-France Le Lamentin) ;
 Lamentin (971), une commune de Guadeloupe.
 La rivière du Lamentin qui s'écoule sur le territoire de la commune guadeloupéenne.